Трух — українське прізвище.

 Трух Володимир Володимирович 
 Трух Григорій Андрій

Українські прізвища